West Bay – miasto na Kajmanach;
 West Bay – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland;
 West Bay – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwach Inverness i Richmond;
 West Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland;
 West Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwach Inverness i Richmond;
 West Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Shelburne.

Zobacz też 
 West Bay Shore